Die Ader (von althochdeutsch adra; mittelhochdeutsch āder): Bezeichnung für strangartige Gebilde (wie Sehnen, Bänder, Faszien, Nerven und Blutgefäße), als Kollektivum auch Geäder, bezeichnet

 ein Gefäß in einem Blutkreislauf, siehe Blutgefäß
 in der Botanik eine von Festigungsgewebe umgebene spezielle Leitungsbahn, Blattader
 in der Zoologie eine stab- oder röhrenförmige Verdickung im Insektenflügel, siehe Flügelader
 einen hypothetischen Grundwasserstrom, die Wasserader
 in der Geologie und im Bergbau einen kleinen Gang (Geologie)
 in der Elektrotechnik eine einzelne Leitung innerhalb eines Bündels in einem Kabel, siehe auch Doppelader
 einen länglichen Hohlraum im Brennblock der Feststoffrakete
 in der Holztechnik eine schmale Verzierung aus andersartigem Holz zur Belebung der Fläche, siehe Intarsie

Ader heißen folgende geographische Objekte:
 Ader (Gemeinde Timelkam), Ortsteil der Gemeinde Timelkam, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Ader Creek, Fluss im US-Bundesstaat North Carolina
 Mount Ader, Berg im nördlichen Grahamland auf der Antarktischen Halbinsel
 Ader (Niger), Landschaft in Niger und ehemalige Provinz des Sultanat Aïrs

Ader bzw. Áder ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Ader (1892–1941), polnischer Fechter
 Bas Jan Ader (1942–1975), niederländischer Video- und Konzeptkünstler
 Bastiaan Jan Ader (1909–1944), niederländischer Geistlicher und Widerständler 
 Clément Ader (1841–1925), französischer Flugpionier
 János Áder (* 1959), ungarischer Politiker und Staatspräsident
 Kurt Ader (* 1961), deutscher Sound Designer, Keyboarder und Komponist
 Margus Ader (* 1977), estnischer Biathlet
 Robert Ader (1932–2011), US-amerikanischer Psychologe
 Rose Ader (1890–1955), österreichisch-argentinische Opernsängerin (Sopran)
 Viktor Ader (1910–1966), estnischer Fußballspieler
 Walt Ader (1913–1982), US-amerikanischer Rennfahrer

Ader, Sonstiges:
 Automobiles Ader, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Adair